Avanaverovallen, ook Avanavero Vallen, een waterval in Suriname
 Avanavero Airstrip, een vliegveld in Suriname